Максаков Володимир Миколайович (1923—1993) — майор РА, Герой Радянського Союзу.
 Максаков Володимир Олександрович (1972—1996) — російський військовик, Герой Російської Федерації.
 Максаков Максиміліан Карлович (1869—1936) — оперний баритон часів Австро-Угорщини та СРСР.
 Максаков Олександр Іванович (1936—1997) — радянський функціонер, Герой Соціалістичної Праці.

Також 
 Максакова